«Smile» () — песня американского рэпера Juice WRLD и канадского певца The Weeknd, выпущенная 7 августа 2020 года в качестве шестого сингла с посмертного третьего студийного альбома Juice WRLD Legends Never Die. В день выхода сингла была выпущена обновлённая версия альбома с этой песней.

Предыстория и релиз 
В середине 2018 года ранняя демо-версия трека, на которой был только вокал Хиггинса, просочилась в сеть и быстро стала одной из его самых популярных утечек среди поклонников. 10 сентября 2019 Juice WRLD впервые показал свою заинтересованность в создании трека совместно с The Weeknd в Твиттере, сказав: «Я и The Weeknd сделаем бриллиантовую запись...». Демо-версия песни 2018 года впервые просочилась в сеть в июле 2020 года под названием «Sad». Почти через месяц после выхода посмертного третьего студийного альбома Juice WRLD Legends Never Die, 4 августа 2020 года, The Weeknd объявил, что сотрудничество между двумя артистами скоро начнётся, написав в Твиттере «XO + 999 в четверг вечером». Незадолго до выхода песни, 6 августа 2020 года, The Weeknd объявил название сингла как «Smile», а сам исполнитель после выхода песни позже заявил, что хотел бы, чтобы Juice WRLD был жив в данный момент и отпраздновал выход песни. Обновлённая версия Legends Never Die с участием этой песни также была выпущена вместе с синглом.

Текст и музыка 
Текст песни вращается вокруг Juice WRLD и The Weeknd, говорящих о своих внутренних демонах, разбитом сердце и их готовности пойти на жертвы в отношениях. В песне Juice WRLD неосознанно предвещает и упоминает свою смерть в 2019 году в строке «дьявол на моём плече говорит мне, что я скоро умру, я действительно не хочу, чтобы это повлияло на тебя».

Музыкальное видео 
Музыкальный видеоклип на песню «Smile» был выпущен вместе с песней 7 августа 2020 года. Визуальный образ Juice WRLD и The Weeknd, нарисованный художником, демонстрируется в видео, в то время как текст песни появляется внизу в центре экрана.

Творческая группа 
По данным Tidal.
 Джаред Хиггинс – вокал, автор песни, композиция
Эйбел Тесфайе – вокал, автор песни, композиция
 Taz Taylor – автор песни, композиция, продюсер
 Cxdy – автор песни, композиция, продюсер
 Николас Мира – автор песни, композиция, продюсер

История релиза

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2020 года
Песни Juice WRLD
Песни The Weeknd
Песни, написанные Juice WRLD
Песни, написанные The Weeknd
Песни, опубликованные посмертно
Синглы Interscope Records